The Early Years — сборник автора-исполнителя Тома Уэйтса, состоящий из двух частей, вышедших соответственно в 1991 и 1993 годах. Песни представляют собой записи, сделанные до выхода дебютного альбома Тома Closing Time, в период с августа по декабрь 1971 года. Некоторые из них, заново записанные, вышли на студийных альбомах 70-х. В 2010 году The Early Years был
издан на виниле.

Том 1

Том 2

Ссылки 
 Обзор

Сборники 1991 года
Сборники 1993 года
Альбомы Тома Уэйтса
Сборники на английском языке